«Экслибрис — документ эпохи» — монография в трёх томах тульского библиофила, коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского. Эта монография включает в себя каталоги выставок советского книжного знака, которые провёл автор. Всего им было проведено в советский период 16 экслибрисных вернисажей (первая выставка датируется 1974 годом) и одна выставка в постсоветский период, к ним были изданы каталоги. В основной массе они имели энциклопедическую направленность, многие коллекционеры, библиофилы, искусствоведы и книговеды черпали необходимую информацию по художникам-экслибрисистам, знаковладельцам, коллекционерам и экслибрисной библиографии. В монографии представлено творчество 1541 художника со всего Советского Союза. Всего в экспозициях выставок автор показал более 12 тысяч графических миниатюр, практически четвёртую часть своей коллекции книжных знаков, насчитывающей около 50 тысяч экслибрисов (ныне самой крупной в России). В монографии приведены иллюстрации 280 художников-графиков со всех регионов Советского Союза, многие из книжных знаков никогда ранее не публиковались в печати. Каталоги тульских вернисажей по книжному знаку Э. Д. Гетманского представленные в монографии, хранят в себе память о советском экслибрисе, оставившего неизгладимый след в отечественной и мировой культуре.

Монография 
«Экслибрис — документ эпохи» в трёх томах. Т. 1. Тула. «Тульский полиграфист». 2015. 588 с.; Т. 2. Тула. «Тульский полиграфист». 2015. 587 с.; Т. 3. Тула. «Тульский полиграфист». 2015. 636 с. ISBN 5-85221-106-5.

Источники 
 Электронный каталог РНБ Гетманский Э. Д..

 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки.

 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ.

Литература 
 Зиновий Герланц «История советской эпохи в книжном знаке (монография Э. Д. Гетманского „Экслибрис — документ эпохи“)».

 Российский экслибрисный журнал Международного союза книголюбов и Российской ассоциации экслибриса. Том 27..

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке